Ратник може да се односи на:

 Ратник, особа која ратује
 Ратник (новине), српски лист
 Ратник (филм), филм из 2011. године